Rzut młotem kobiet – jedna z konkurencji rozgrywanych podczas lekkoatletycznych mistrzostw świata na Łużnikach w Moskwie.

Obrończynią tytułu mistrzowskiego z 2011 roku była Rosjanka Tatjana Łysienko.

Terminarz

Rekordy 
Tabela prezentuje rekord świata, rekordy poszczególnych kontynentów, mistrzostw świata, a także najlepszy rezultat na świecie w sezonie 2013 przed rozpoczęciem mistrzostw.

Rezultaty

Eliminacje

Finał

Przypisy

Bibliografia 
 

Rzut młotem kobiet